

Astronomia
 19543 Burgoyne – asteroide della fascia principale

Persone
 John Burgoyne – militare, politico e drammaturgo britannico
 John Fox Burgoyne – generale britannico
 Victoria Burgoyne – attrice britannica